Costa-ricanische Botschaft in Deutschland steht für:

 Botschaft der Republik Costa Rica in Berlin 
 Costa-ricanische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Costa Rica